Алексе́й Москалёв:
 Москалёв, Алексей Александрович (род. 1976) — российский учёный-генетик и педагог.
 Москалёв, Алексей Алексеевич (1930—2006) — советский востоковед.